Linnéstenen är även namnet på en minnessten på galgbacken i Västra Göinge.
Linnéstenen är ett flyttblock som vilar på mindre block i naturreservatet Tandövala. Stenen brukar imponera på besökare och sätta fantasin i rörelse om vilka krafter som stått bakom blockets läge. Stenen fick namnet efter Linnés besök i området; det är dock oklart om han besökte stenen.

Källor
Tandövardens naturreservat Gammelgården
Bansträckningar Linnémarschen

Dalarnas geografi
Malung-Sälens kommun
Flyttblock i Sverige